Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Afrique du Sud 
  blindée (Afrique du Sud)

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand) 
  d'infanterie bavaroise
  de cavalerie (Empire allemand) 
 6e division de réserve (Empire allemand)
  d'infanterie (Allemagne, entre deux-guerres)
  d'infanterie (Allemagne)
  
  parachutiste (Allemagne)
  SS Nord (Waffen-SS)

Australie 
  d'infanterie (Australie)

Autriche

Belgique 
  d’infanterie (Belgique)

Corée du Nord 
  d'infanterie (Corée du Nord)

Corée du Sud 
  d'infantñerie (Corée du Sud)

États-Unis 
  d'infanterie (États-Unis)
 6th Marine Division (États-Unis)
  blindée (États-Unis)

Finlande 
  (Finlande, Guerre d'Hiver) ;
  (Finlande, Guerre de Continuation)

France 
  d'infanterie (France)
  de cavalerie (France)
 d'infanterie nord-africaine
 d'infanterie coloniale
 d'infanterie marocaine
  légère de cavalerie (Armée française d'Afrique)
  blindée (France)
  division légère blindée

Inde 
  (armée britannique de l'Inde)
 6 division d'infanterie (Inde)

Irak

Japon 
  d'infanterie de l'armée impériale japonaise

Norvège 
  (Norvège)

Nouvelle-Zélande 
  (Nouvelle-Zélande) (une division fictive mise en place en Égypte durant la Seconde Guerre mondiale par les Alliés afin de tromper les Allemands sur leur nombre réel de divisions au Moyen-Orient)

Pologne 
  d'infanterie (Pologne)

Royaume-Uni 
  d'infanterie (Royaume-Uni)
  aéroportée (Royaume-Uni).

Notes et références